Wahlkreis 129 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 129
 Landtagswahlkreis 129